Osoby o tym nazwisku:
 Holger Albrechtsen – norweski lekkoatleta
 Martin Albrechtsen – duński piłkarz